Mistrzostwa Europy w Curlingu 2011 odbyły się dwuetapowo, grupy A i B swój turniej rozegrały w Moskwie między 3 a 10 grudnia, w Megasport Arena. Grupa C rywalizowała w duńskim Tårnby od 30 września do 8 października.

Zawody były eliminacjami do Mistrzostw Świata 2012 Kobiet i Mężczyzn. Tytułów mistrzowskich z 2010 broniły Szwedki w lekko zmienionym składzie (po zawieszeniu kariery przez Stinę Viktorsson jej miejsce objęła Maria Prytz a funkcję skipa Margaretha Sigfridsson) oraz dokładnie ten sam skład Norwegów.

W 2011 na arenie europejskiej w rywalizacji wzięła rekordowa liczba 61 reprezentacji. Zadebiutowały Belgijki i Białorusinki, męskie i żeńskie reprezentacje Rumunii oraz Słowenii. Powróciły natomiast drużyny polskie, Francuzki i Grecy. Po spadku do grupy B z udziału zrezygnowały Holenderki w wyniku tej decyzji Irlandki ostatecznie nie zostały zdegradowane do grupy C i uczestniczyły w grach grupy B. W turnieju nie wystąpili również Bułgarzy.

W rywalizacji kobiet w meczu finałowym ponownie spotkały się zespoły Szwecji i Szkocji. Po raz drugi w historii mistrzostw po złote medale sięgnęły Szkotki, pierwszy raz dokonały tego 36 lat wcześniej, podczas pierwszej edycji turnieju. W finale zespół Eve Muirhead zdominował szwedzką ekipę Margarethy Sigfridsson przejmując w pierwszych pięciu partiach 7 kamieni. Niepokonane dotąd Szwedki uległy ostatecznie wynikiem 2:8.

Mecz o brązowe medale rozstrzygnął się na korzyść gospodyń (Anna Sidorowa), które zwyciężyły nad Dunkami (Lene Nielsen) 13:7. Reprezentantki Danii w fazie play-off przegrały wysoko swoje wszystkie trzy mecze, po Round Robin sklasyfikowane były na 2. miejscu. Rosjanki zaś do fazy finałowej dostały się po wyeliminowaniu w meczu barażowym Niemek (Andrea Schöpp), mistrzyń Europy z 2009.

Do grupy B spadły Łotyszki (Ineta Mača) i Norweżki (Linn Githmark), ich miejsce w 2012 zajmą Węgierki (Ildiko Szekeres) i Finki (Oona Kauste). Finał grupy B wygrały Węgry wynikiem 4:1. Brąz w tej dywizji wywalczyły Słowaczki (Gabriela Kajanova) przejmując ostatnie dwie partie w meczu przeciwko Polkom (Elżbieta Ran), spotkanie zakończyło się wynikiem 7:6. Kobieca reprezentacja Polski wyrównała swój najlepszy wynik z 2008. Drużyna dowodzona przez Ran przez znaczną część fazy grupowej prowadziła wraz z Finkami bez porażki, Polki przegrały jednak dwa ostatnie mecze przeciwko Estonii (8:9) i Finlandii (4:6). W fazie play-off znalazły się z 3. miejsca, początkowo wygrały ze Słowacją 7:3 a w półfinale ponownie uległy ekipie Kauste (7:8). Pomimo szansy Irlandki znów spadają do grupy C, podobnie Walijki.

Reprezentanci Norwegii z Thomasem Ulsrudem na czele zdołali obronić tytuły mistrzowskie. W pierwszym meczu play-off lepsi 5:4 byli Szwedzi (Niklas Edin), podobnie było w fazie grupowej. Ostatecznie w trzecim spotkaniu tych zespołów a zarazem finale triumfowali Norwegowie wynikiem 7:6.

Pokonując Czechów (Jiří Snítil) 9:6 na najniższym stopniu podium wśród panów stanęli Duńczycy (Rasmus Stjerne). Jest to najlepszy wyniki osiągnięty przez Czechów, pierwszy raz w historii zdołali zakwalifikować się do fazy play-off, wcześniej w tie-breaku musieli zwyciężyć nad Niemcami (John Jahr) i Szkotami (David Murdoch). W meczu między 3. i 4. drużyną Round Robin to właśnie zespół Snítila pokonał Duńczyków 9:8 i rywalizował o finał z Norwegami (2:5).

Zdegradowane do grupy B zostały ekipy, które rok wcześniej z niej awansowały: Włosi (Joël Retornaz) i debiutujący w najwyższej klasie rozgrywek Łotysze (Ritvars Gulbis). Na ich miejsce wkroczą Rosjanie (Alexey Tselousov) oraz Węgrzy (György Nagy). W finale niżej klasy wynikiem 7:4 triumfowali Rosjanie. Brązowe medale przypadły Anglikom (Alan MacDougall), którzy pokonali Irlandię (Robin Gray) 8:4. Najsłabsze drużyny Białorusi i Chorwacji zagrają w grupie C. Polacy (Michael Żółtowski) uplasowali się na 8. pozycji, z bilansem 4 wygranych i 3 porażek.

Do mistrzostw świata zakwalifikowało się po 7 drużyn z miejsc 1-8. Zapewniony awans miały Szwedki (jako obrończynie tytułu) oraz Szwajcarzy (gospodarze). W challenge'u zarówno Czeszki, jak i Francuzi z grupy A pokonali w dwóch meczach Węgierki i Rosjan.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa 

 1 – zawiera wyniki challenge'u z Węgrami

Playoff

Finał 
10 grudnia 2011; 10:00

Mały finał 
9 grudnia 2011; 20:00

Półfinał 
9 grudnia 2011; 13:00

1-2 
8 grudnia 2011; 20:30

3-4 
8 grudnia 2011; 20:30

Tie-breaker 
8 grudnia 2011; 8:00

Tee shot:
 : 35,51 cm
 : 36,69 cm
 : 41,80 cm

8 grudnia 2011; 8:00

8 grudnia 2011; 20:30

Round Robin

Sesja 1. 
3 grudnia 2011; 12:30

Sesja 2. 
3 grudnia 2011; 20:30

Sesja 3. 
4 grudnia 2011; 12:00

1 - w 10. endzie Szkotkom skończył się dozwolony czas na wykonywanie zagrań.

Sesja 4. 
4 grudnia 2011; 20:00

Sesja 5. 
5 grudnia 2011; 12:00

Sesja 6. 
5 grudnia 2011; 20:00

Sesja 7. 
6 grudnia 2011; 16:00

Sesja 8. 
7 grudnia 2011; 8:00

Sesja 9. 
7 grudnia 2011; 16:00

Challenge do Mistrzostw Świata 2012

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa 

 1 – zawiera wyniki challenge'u z Rosją

Playoff

Finał 
10 grudnia 2011; 15:00

Mały finał 
9 grudnia 2011; 20:00

Półfinał 
9 grudnia 2011; 13:00

1-2 
8 grudnia 2011; 20:30

3-4 
8 grudnia 2011; 20:30

Tie-breaker 
8 grudnia 2011; 8:00

8 grudnia 2011; 14:00

Round Robin

Sesja 1. 
3 grudnia 16:30

Sesja 2. 
4 grudnia 2011: 8:00

Sesja 3. 
4 grudnia 2011; 16:00

Sesja 4. 
5 grudnia 2011; 8:00

Sesja 5. 
5 grudnia 2011; 16:00

Sesja 6. 
6 grudnia 2011; 11:00

Sesja 7. 
6 grudnia 2011; 20:00

Sesja 8. 
7 grudnia 2011; 12:00

Sesja 9. 
7 grudnia 2011; 20:00

Challenge do Mistrzostw Świata 2012

Statystyki

Kobiety

Czechy

Dania

Łotwa

Niemcy

Norwegia

Rosja

Szkocja 

1 − Kay Adams od 6. endu zastąpiła Vicki Adams

Szwajcaria 

1 − Feltscher jako skip na pozycji otwierającej, Siegrist czwarta

Szwecja

Włochy

Mężczyźni

Czechy

Dania

Francja

Łotwa

Niemcy

Norwegia

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Włochy 

1 − Pascale od 6. endu zastąpił Davide Zanotelliego

Grupa B

Grupa C

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 
  
 
 

2011 w curlingu
2011
Zawody sportowe w Moskwie
Curling w Rosji
2011 w Rosji